Der Begriff Aufstrich bezeichnet:

 bei Streichinstrumenten die aufwärts gerichtete Bogenführung, siehe Strich (Streichinstrument)
 den aufwärts geführten Strich in einer Handschrift oder Satzschrift, siehe Strichstärke
 kurz den Brotaufstrich
 die österreichische Volksmusikgruppe Aufstrich (Musikgruppe)